Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David DiLucia e Scott Humphries che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Trey Phillips 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 David DiLucia /  Scott Humphries (Campioni)
Assente

 Doug Flach /  Bryan Shelton (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Trey Phillips (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 1996